Alive, pjesma Jennifer Lopez
 Alive, pjesma sastava Black Eyed Peas
 Alive, album Jessie J